Muhammad al-Sanusi – figlio di Sayyid Hasan I di Libia
 Muhammad ibn Ali al-Sanusi – fondatore della confraternita mistica riformata islamica della Sanusiyya
 Ryan Sanusi – calciatore belga
 Zaidu Sanusi – calciatore nigeriano